В одиночному розряді тенісного турніру Tashkent Open 2003, який проходив в рамках Туру WTA 2003, Вірхінія Руано Паскуаль здобула титул, у фіналі перемігши Обату Саорі 6-2, 7-6(2).

Сіяні гравчині 

  Петра Мандула (2-ге коло)
  Еммануель Гальярді (півфінал)
  Обата Саорі (фінал)
  Вірхінія Руано Паскуаль (переможниця)

 Флавія Пеннетта (2-ге коло)
 Джилл Крейбас (чвертьфінал)
 Анжелік Віджайя (2-ге коло)
 Єлена Костанич-Тошич (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Tashkent Open